Shagou bezeichnet:

 Shagou (Xinghua) (沙沟镇), Großgemeinde der Stadt Xinghua in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Shagou (Xuecheng) (沙沟镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xuecheng in der chinesischen Provinz Shandong
 Shagou (Yishui) (沙沟镇), Großgemeinde im Kreis Yishui in der chinesischen Provinz Shandong
 Shagou (Zhangbei) (沙沟镇), Großgemeinde im Kreis Zhangbei in der chinesischen Provinz Hebei
 Shagou (Guinan) (沙沟乡), Gemeinde im Kreis Guinan in der chinesischen Provinz Qinghai
 Shagou (Xiji) (沙沟乡), Gemeinde im Kreis Xiji im Autonomen Gebiet Ningxia, Volksrepublik China
 Shagou (Ping’an) (沙沟回族乡), Nationalitätengemeinde der Hui im Stadtbezirk Ping’an in der chinesischen Provinz Qinghai